ISO 3166 (ICS n° 01.140.30) est une norme ISO de codage des pays et de leurs subdivisions.

Cette norme définit des codes pour la quasi-totalité des pays du monde, y compris pour certains territoires (îles en général), non habités de façon permanente. Chacune de ces entités reçoit ainsi un code à deux lettres, un code à trois lettres et un code numérique. Les codes à deux lettres servent en particulier de base aux :
 codes des unités monétaires ISO 4217
 codes pays des domaines de premier niveau de l'Internet

Historique 

La norme ISO 3166 se composait, lorsqu'elle était éditée sous forme papier, de trois parties :

 ISO 3166-1 codes pour les pays ou territoires autonomes, publiée la première fois en 1974 et pour la dernière fois en 2013.
 ISO 3166-2 codes pour les principales subdivisions des pays ou territoires, publiée pour la dernière fois en 2013.
 ISO 3166-3 liste des codes devenus obsolètes, publiée la première et dernière fois en 2013.

Mises à jour 

Les codes de la norme ISO 3166 sont maintenant mis à jour au fil de l'eau sur une plateforme de consultation gratuite en ligne : l'OBP, pour « online browsing platform » qui a remplacé également l'ancien tableau de décodage.

Les mises à jour (modifications et ajouts) sont réalisées par l’Autorité de mise à jour de l'ISO 3166 (anciennement Agence de maintenance ISO 3166) et sont signalées par des messages électroniques envoyés sur abonnement gratuit. Cette Autorité de mise à jour comprenait en 2015 les représentants des dix organisations suivantes :
 Association française de normalisation AFNOR (France)
 American National Standards Institute ANSI (États-Unis)
 British Standards Institution BSI (Royaume-Uni)
 Deutsches Institut für Normung DIN (Allemagne)
  SIS (Suède)
 Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
 Union internationale des télécommunications (UIT)
 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 Union postale universelle (UPU)
 Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU))

Un service payant de téléchargement des codes sous différents formats est également proposé par l'ISO;

Liste des codes pays

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Division statistique des Nations unies – Norme de codage des pays ou régions à usage statistique – inclut les codets à trois lettres de l’ISO 3166, et numériques (codets communs à ISO 3166-1 et codets de regroupements propres à la norme UN M.49).